Paula Molina puede referirse a:
 Paula Molina (actriz) (1961), actriz española.
 Paula Molina (periodista) (1972), periodista chilena.